Proveniersplein (Haarlem), de onofficiële naam van een plein in Haarlem
 Proveniersplein (Rotterdam), de officiële naam van een plein in Rotterdam